Таонас има више значења:

 Таонас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Таонас, Асерадеро (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Таонас (Санта Барбара), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Таонас (Хенерал Панфило Натера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику